Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu – oddział Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Lokalizacja
Centrum znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Łokietka 1-3, w sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Historia 
Budynek pochodzi z XIX w. i niegdyś pełnił funkcję administracyjno-mieszkalną w kompleksie dawnego parowego młyna zbożowego. Adaptację budynku na cele kulturalne rozpoczęto w marcu 2018 roku, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 6 grudnia 2019 roku.

W ramach prac budowlanych na fasadzie budynku, pod płaskorzeźbą przedstawiającą koło młyńskie, odnaleziono napis: TORUŃSKI MŁYN PAROWY LEOPOLD RYCHTER. Napis ten prawdopodobnie został zatynkowany na początku II wojny światowej. Władze miasta wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków podjęły decyzję o jego zachowaniu.

Inwestycja była finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej oraz samorządu Torunia.

Ekspozycja 
W Centrum powstała m.in. interaktywna wystawa stała, dedykowana w szczególności ludziom młodym. Jej celem jest ułatwienie im zidentyfikowania swoich potrzeb, a także rozpoznania własnych zainteresowań i pasji. Utworzone zostały sale modułowe, z możliwością czasowej modyfikacji na powierzchnie warsztatowe, pokazowe, szkoleniowe czy konferencyjne. W odnowionych obiektach znalazło się również miejsce na dodatkową infrastrukturę w postaci czytelni książek i czasopism popularnonaukowych. Goście Centrum mogą nie tylko zwiedzać ekspozycję czy wziąć udział w warsztatach kulturalno-edukacyjnych, ale również uczestniczyć w spotkaniach, dyskusjach, pokazach oraz innych wydarzeniach kulturalnych.

Nagrody i wyróżnienia 
 2020 - budynek został nominowany do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020
 2020 - CIE otrzymało wyróżnienie w konkursie "Modernizacja Roku i Budowa XXI w."

Galeria 
Budowa CIE w latach 2018-2019:

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu

Obiekty kulturalne w Toruniu
Muzea i parki edukacyjne w Polsce